Conte de Noël ou Un conte de Noël peut désigner :

Littérature 
Contes de Noël, un type de conte
Conte de Noël, une nouvelle de Guy de Maupassant, parue en 1882
Conte de Noël, une nouvelle de Marcel Aymé, parue dans Marianne en 1934
Conte de Noël, une nouvelle de François Mauriac publiée en 1938
Un conte de Noël, un album de bande dessinée de la série Le Baron de Noël Bissot

Cinéma 
Un conte de Noël, un film français d'Arnaud Desplechin sorti en 2008.
Un conte de Noël, le nom québécois du film Le Drôle de Noël de Scrooge, sorti en 2009

Télévision 
Un conte de Noël, un téléfilm allemand, réalisé par Andi Niessner, et diffusé en 2002.
Conte de Noël, un téléfilm réalisé par Paco Plaza en 2006.